

Finland 
Murtonen kan avse:
Murtonen (Kuopio, Norra Savolax, Finland), en sjö  (1,1 km²)
 Suuri-Murtonen, en sjö i Kymmenedalen,  (79,76 ha)
 Murtonen (ö i Mellersta Finland), Joutsa, 
 Murtonen (ö i Södra Savolax), Nyslott,